Чемпионат Финляндии по кёрлингу среди женщин — ежегодное соревнование финских женских команд по кёрлингу. Проводится с 1994 года. Организатором турнира является Ассоциация кёрлинга Финляндии ().

В 1994—1998 турнир назывался «Кубок Финляндии» (, ), проводился в формате кубкового турнира (обозначается одним годом). С сезона 1998—1999 «Кубок Финляндии» стал отдельным турниром, а чемпионат Финляндии стал проводиться на протяжении всего сезона в несколько туров (обозначается двумя годами — например, «2001—2002»).

Победитель чемпионата получает право до следующего чемпионата представлять Финляндию на международной арене как женская сборная Финляндии.

Годы и команды-призёры 
Составы команд указаны в порядке: четвёртый, третий, второй, первый, запасной, тренер; cкипы выделены полужирным шрифтом.

Примечания

Ссылки 
 Чемпионы Финляндии по кёрлингу | Официальный сайт Ассоциации кёрлинга Финляндии

См. также 
 Чемпионат Финляндии по кёрлингу среди мужчин
 Чемпионат Финляндии по кёрлингу среди смешанных команд
 Чемпионат Финляндии по кёрлингу среди смешанных пар
 Чемпионат Финляндии по кёрлингу среди юниоров
 Чемпионат Финляндии по кёрлингу на колясках

 
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1994 года